Jure Radelj (ur. 26 listopada 1977 w Lublanie) – słoweński skoczek narciarski i trener skoków narciarskich.

Przebieg kariery 
Po raz pierwszy w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich wystąpił w sezonie 1992/1993 na dużej skoczni w Planicy, gdzie zajął 56. miejsce. Pierwsze punkty w Pucharze Świata zdobył 30 grudnia 1995 podczas zawodów Turnieju Czterech Skoczni w Oberstdorfie, gdzie zajął 27. miejsce.

W następnych sezonach zdobywał pojedyncze punkty w klasyfikacji PŚ. Największym osiągnięciem w latach 90. było zajęcie 21. miejsca na zawodach w Tauplitz w sezonie 1996/1997.

W sezonie 2000/2001 był najlepszym słoweńskim zawodnikiem. Już na pierwszych trzech zawodach w Kuopio zajął kolejno 7., 6. i 12. miejsce i znalazł się w czołowej piętnastce. Nie udało mu się jednak utrzymać formy do następujących tuż po tym zawodów Turnieju Czterech Skoczni. W Garmisch-Partenkirchen nie zakwalifikował się do serii finałowej, a najwyższą lokatą zajętą podczas turnieju było 13. miejsce w Innsbrucku. W dalszej części sezonu skakał równo, a jego najwyższym osiągnięciem było 7. miejsce na zawodach w Hakubie. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2001 w Lahti, gdzie na dużej skoczni zajął 21. miejsce. W końcówce sezonu oraz zawodach Letniego Grand Prix udawało mu się zdobywać pojedyncze punkty, jednak jego forma znacznie osłabła, dlatego znacznie częściej niż w zawodach Pucharu Świata występował w Pucharze Kontynentalnym. Ostatni raz w zawodach PŚ wystąpił w 2005/2006 na skoczni w Sapporo, gdzie podczas pierwszych zawodów zajął 23. miejsce, a podczas drugich nie zakwalifikował się do serii finałowej.

Po zakończeniu sezonu 2006/2007 zakończył karierę skoczka narciarskiego. Jego rekord życiowy wynosi 197,5 m i został ustanowiony w 1997 w Planicy.

Po zakończeniu kariery został trenerem skoków. Był asystentem trenera reprezentacji Turcji, w latach 2014–2016 współpracował z reprezentacją Rumunii, a od 2016 do 2017 był głównym trenerem reprezentacji Korei Południowej. W lipcu 2018 objął chińską kadrę mężczyzn.

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 1997  Trondheim – 45. miejsce (K-90)
 1999  Ramsau – 31. miejsce (K-120)
 2001  Lahti – 21. miejsce (K-116), 47. miejsce (K-90)
 Drużynowo
 1999  Ramsau – 5. miejsce
 2001  Lahti – 5. miejsce (K-116), 6. miejsce (K-90)

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 1996  Tauplitz – 49. miejsce
 1998  Oberstdorf – 29. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1993  Harrachov – 36. miejsce
 1995  Gällivare – 19. miejsce
 Drużynowo
 1995  Gällivare – 5. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1995/1996: 65.
 sezon 1996/1997: 78.
 sezon 1997/1998: 85.
 sezon 1998/1999: 87.
 sezon 2000/2001: 19.
 sezon 2005/2006: 71.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1995/1996: 26.
 2000/2001: 18.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2001: 42.

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1995: 71.
 1996: 33.
 2000: 38.
 2001: 21.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
W 1994 i 1995 sumowano punkty za wszystkie skoki (jak m.in. w TCS).

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1994/1995: 159.
 sezon 1995/1996: 7.
 sezon 1996/1997: 48.
 sezon 1997/1998: 20.
 sezon 1998/1999: 18.
 sezon 1999/2000: 11.
 sezon 2000/2001: 36.
 sezon 2001/2002: 51.
 sezon 2002/2003: 14.
 sezon 2003/2004: 91.
 sezon 2004/2005: 47.
 sezon 2005/2006: 27.
 sezon 2006/2007: 81.

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Saalfelden – 13 stycznia 1996 (3. miejsce)
  Liberec – 27 stycznia 1996 (3. miejsce)
  Velenje – 28 czerwca 1997 (2. miejsce)
  Engelberg – 3 stycznia 1999 (3. miejsce)
  Rælingen – 20 sierpnia 2000 (1. miejsce)
  Velenje – 6 lipca 2001 (1. miejsce)
  Velenje – 7 lipca 2001 (2. miejsce)
  Zakopane – 8 lutego 2003 (2. miejsce)
  Eisenerz – 16 lutego 2003 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2002: 7.
 2003: 2.
 2005: 26.
 2006: 49.

Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego 
  Velenje – 4 lipca 2003 (1. miejsce)
  Velenje – 5 lipca 2003 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Słoweńscy trenerzy skoków narciarskich
Ludzie urodzeni w Lublanie
Urodzeni w 1977